Żabia Wola peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Żabia Wola, gmina
 Żabia Wola est un village du powiat de Białobrzegi 
 Żabia Wola est un village du powiat de Grodzisk Mazowiecki 

dans la voïvodie de Lublin
 Żabia Wola est un village de la gmina de Głusk 
 Żabia Wola est un village de la gmina de Strzyżewice